Hüter meines Bruders steht für:

 Hüter meines Bruders (Film), deutscher Film von Maximilian Leo (2014)

Meines Bruders Hüter steht für:
 Meines Bruders Hüter, Autobiografie von Stanislaus Joyce (1960)
 Meines Bruders Hüter, Episode der Fernsehserie Vampire Diaries, siehe Vampire Diaries/Episodenliste
 Meines Bruders Hüter, Episode der Fernsehserie Heroes, siehe Heroes (Fernsehserie)/Episodenliste

Siehe auch:
 Brother’s Keeper